Esperance kan verwijzen naar de volgende plaatsen

 Esperance (Australië)
 Esperance (Washington)
 Esperance (New York)

Espérance kan verwijzen naar
 Espérance Sportive de Tunis, een sportclub in Tunesië
 Espérance Sportive de Zarzis, een voetbalclub in Tunesië
 Espérance-Longdoz, een kolen- en staalbedrijf in België
 Espérance du 5ème Arrondissement, een voetbalclub in Centraal-Afrika 
 Espérance Guider, een voetbalclub in Kameroen

 L'Espérance (Nickerierivier), een voormalige koffieplantage in Suriname
 L'Espérance (Surinamerivier), een voormalige suikerplantage in Suriname
 L'Espérance (Commewijnerivier), een voormalige militaire post in Suriname
 L'Espérance (Pararivier), een voormalige houtgrond in Suriname